Григорий Амвросиевич Ткаченко () — советский партийный деятель, Герой Социалистического Труда (1958).

Биография 
Родился 21 января 1904 года в селе Соколовка Киевской губернии Российской империи семье крестьянина-бедняка. Член ВКП(б) с 1929 года.

После Великой Октябрьской Социалистической Революции избирался председателем сельского комитета бедноты, председателем сельского Совета депутатов трудящихся, секретарём парторганизации, председателем колхоза в Гребёнковском и Попельнянском районах. После окончания Высшей сельскохозяйственной коммунистической школы, работал директором областной школы переподготовки колхозных работников.

С 1937 года Г. А. Ткаченко на партийной работе: избирается первым секретарём Уманского и Рокитянского райкомов партии. Затем направлен на работу в Западную Украину. В октябре 1939 года был главой Временного управления города Тарнополя, избирался депутатом Народного Собрания Западной Украины, был членом Секретариата НСЗУ. 27 ноября 1939 утверждён вторым секретарём Тарнопольского горкома ВКП(б), а затем первым секретарём Шумского райкома партии Тарнопольской области.

Во время Великой Отечественной войны Г. А. Ткаченко находился на партийно-политической работе в Красной Армии. С августа 1941 года воевал в должности старшего инструктора 4-го отделения 5-й армии, с октября 1941 года — в должности старшего инструктора 4-го отдела политуправления Юго-Западного фронта. Курировал переброску партизанских отрядов в тыл врага, а также подбор кадров для партизанского движения. Принимал непосредственное участие в боевых действиях, в том числе в Сталинградской битве. Затем был замполитом 306-го гвардейского зенитно-артиллерийского полка РГК. Боевой путь завершил в звании гвардии майора на территории Германии. С 1946 года и до выхода на пенсию в течение 25 лет Григорий Амвросиевич работал первым секретарём Белоцерковского райкома Компартии Украины Киевской области. Г. А. Ткаченко скончался 30 сентября 1973 года в г. Киев, УССР.

Награды 
 Ордена
 Герой Социалистического Труда (26.02.1958);
 Орден Ленина (26.02.1958);
 Орден Красного Знамени (21.04.1945);
 Орден Отечественной войны 2-й степени (20.08.1944);
 Орден Трудового Красного Знамени — дважды;
 Орден Красной Звезды (29.01.1943).

 Медали
 Медаль «За оборону Сталинграда» (1943)
 Медаль «За оборону Киева»;
 Медаль «За освобождение Варшавы»;
 Медаль «За взятие Берлина»;
 Медаль «За победу над Германией»;
 Государственная награда Польской Народной Республики — Медаль «Заслуженным на поле Славы»
 Почётная Грамота Президиума Верховного Совета Украинской ССР.

Первые секретари районных комитетов КПСС
Депутаты Народного Собрания Западной Украины
Вторые секретари Тернопольского горкома КП Украины
Политработники Великой Отечественной войны
Майоры (СССР)
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС